La première année du premier cycle des études de pharmacie (abrégée PCEP1 ou P1) est, en France et jusqu'en 2010,  essentiellement théorique, et se termine par un concours particulièrement sélectif permettant l’accès à la suite des études. Le nombre d'étudiants admis à poursuivre dans cette filière est fixé par un numerus clausus.

En 2010, les premières années du premier cycle des études de pharmacie et du premier cycle des études de médecine (PCEM1) sont remplacées par la première année commune aux études de santé (PACES), elle-même remplacée en 2020 par le parcours accès santé spécifique (PASS) et la licence accès santé (LAS).

Études de pharmacie en France
Premier cycle universitaire
Première année d'études de santé en France